Gåsö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gåsö (Lemland, Åland), 
 Gåsö, Ingå, Nyland,

Sverige 

 Gåsö, Lysekils kommun, Västergötland, 
 Gåsö, Södermanland, Nacka kommun,